«Так говори́л Зарату́стра» () — симфоническая поэма немецкого композитора Рихарда Штрауса. Написана в 1896 году под впечатлением от книги «Так говорил Заратустра» Фридриха Ницше.

Произведение программное; состоит из девяти фрагментов, исполняемых без пауз. Названия фрагментов повторяют названия некоторых глав литературного первоисточника. Симфоническая поэма написана для четверного оркестра.
В партитуре используются также орган и колокол.

История 
Премьера состоялась во Франкфурте в исполнении оркестра под управлением автора. С тех пор произведение прочно вошло в мировой симфонический репертуар.

Программа 
 Предисловие, или Восход
 О людях потустороннего мира
 О великом томлении
 О радостях и страстях
 Погребальная песнь
 О науке
 Выздоравливающий
 Танцевальная песнь
 Песня ночного странника

Характеристика 
В художественном отношении симфоническая поэма является ярким примером позднего немецкого романтизма, тяготеющего к зарождающемуся модернизму. Автор усваивает и с любовью воплощает многие вагнеровские черты, прежде всего, свойственное Вагнеру парадоксальное соседство чрезвычайного педантизма и даже некоторого музыкального «занудства» — и бурного драматизма. Не будучи выдающимся мелодистом, Штраус «берёт оркестровкой», захватывая слушателя поистине уникальными находками в красках оркестра, одной из которых является и заглавная тема произведения. Связь музыкального развития с литературным первоисточником очевидна: музыка близка к буквальной иллюстрации соответствующих глав, а поэтически-философские образы Ницше старательно переведены автором на язык музыкальных художественно-изобразительных средств.

Состав оркестра 
 Деревянные духовые: флейта-пикколо, три флейты, три гобоя, английский рожок, три кларнета, бас-кларнет, три фагота, контрафагот
 Медные духовые: шесть валторн, четыре трубы, три тромбона, две тубы
 Ударные: литавры (два музыканта), большой барабан, тарелки, треугольник, колокольчики, колокол
 Клавишные: орган
 Струнные: две арфы, 32 скрипки, 12 альтов, 12 виолончелей, восемь контрабасов.

Использование начальных тактов 
Музыка из поэмы использовалась в саундтреке фильма Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года» (а также во множестве менее значимых кинолент), используется в оформлении телепередачи «Что? Где? Когда?» (в начале), гонки «24 часа Ле-Мана» (в конце прогревочного круга). Элвис Пресли открывал свои концерты в гостинице «Интернациональ» в Лас-Вегасе увертюрой из этой музыкальной поэмы. Deep Purple использовали фрагменты из неё в своём втором альбоме. Рестлер Рик Флэр использовал несколько версий вступительных фрагментов в качестве своей вступительной темы на протяжении большей части своей карьеры на ринге.

Аудиозаписи 
Поэму «Так говорил Заратустра» исполняли многие выдающиеся оркестры и дирижёры, среди которых Герберт фон Караян, Рудольф Кемпе, Фриц Райнер, Бернард Хайтинк. Средняя продолжительность звучания поэмы — около 30 минут.

Примечания

Литература 
 Ганс Мериан. Симфоническая поэма Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра»: Этюд о современной программной симфонии (; 1899, русский перевод 1909)
 Mathias Hansen (Hrsg.): Richard Strauss. Die Sinfonischen Dichtungen (Taschenbuch) Bärenreiter, Kassel 2003, ISBN 3-7618-1468-2.
 Gottfried Eberle: Also sprach Zarathustra. Tondichtung frei nach Nietzsche op. 30. In: Wulf Konold (Hrsg.): Lexikon Orchestermusik Romantik. Band 3: S-Z. Piper/Schott, Mainz 1989, ISBN 3-7957-8228-7, S. 902—905.
 Rudolf Kloiber: Handbuch der Symphonischen Dichtung. 3. Auflage. Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 1990, ISBN 3-7651-0018-8, S. 162—166.

Ссылки 

 
 Also sprach Zarathustra score on Musopen
 «Also Sprach Zarathustra: Decoding Strauss' Tone Poem» by Marin Alsop on NPR
 Live video performance by Orquesta Sinfónica de Galicia conducted by Dima Slobodeniou.

Симфонические поэмы Рихарда Штрауса
Симфонические поэмы 1890-х годов
Музыкальные произведения 1896 года
Программная музыка
Заратуштра